Kloak kan syfta på:

 Kloak (avlopp) –  ett system för att avleda och ta hand om avloppsvatten
 Kloak (TV-serie) –  sommarlovsprogrammet i Sveriges Television 1996
 Kloakdjur – en ordning i klassen däggdjur som lägger ägg istället för att föda levande ungar
 Kloaköppning – en kroppsöppning som finns hos kloakdjur, fåglar, kräldjur och fiskar